Президентские выборы в Сан-Томе и Принсипи проходили 18 июля и 5 сентября 2021 года. Поскольку в 1-м туре ни один из кандидатов не получил большинства голосов, 2-й тур должен был пройти 8 августа. Однако в результате протестов против результатов 1-го тура 2-й тур был перенесён сначала на 29 августа, а затем на 5 сентября.

Во 2-м туре победу одержал Карлуш Вила-Нова от Независимого демократического действия, получивший 58 % голосов, Гильермо Поссер да Коста, представлявший Движение за освобождение Сан-Томе и Принсипи / Социал-демократическая партия занял второе место с 42 % голосов. Явка во 2-м туре составила около 65 %.

Избирательная система 
Президент Сан-Томе и Принсипи избирается в два тура на пятилетний срок. Если ни один из кандидатов не набирает более 50 % голосов в 1-м туре, проводится 2-й тур между двумя лучшими кандидатами.

Кандидаты 
Президент Эваристу Карвалью от Независимого демократического действия не выдвигал свою кандидатуру на переизбрание. Бывший премьер-министр Патрис Тровоада упоминался как потенциальный кандидат, несмотря на обвинения в коррупции; однако в результате он также не подавал заявку в качестве кандидата. Эльза Гарридо, президент Социал-демократического движения — Партии зелёных Сан-Томе и Принсипи, выдвинула свою кандидатуру 23 декабря 2020 года. Всего было зарегистрировано около 19 кандидатов.

Результаты

Примечания 

Сан-Томе и Принсипи
Выборы в Сан-Томе и Принсипи
2021 год в Сан-Томе и Принсипи
Июль 2021 года
Август 2021 года